SM-liiga 1994/1995 byla 20. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým TPS Turku.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
 Jokerit Helsinky – KalPa 3:0 (6:3, 6:0, 5:1)
 Lukko Rauma – Espoo Blues 3:1 (4:3 P, 2:4, 2:1 P, 4:3)
 IFK Helsinky – Ässät Pori 0:3 (1:2, 0:3, 0:3)
 TPS Turku – JYP Jyväskylä 3:1 (2:1 P, 2:4, 4:3 P, 8:0)

Semifinále 
 Jokerit Helsinky – Ässät Pori 3:0 (6:0, 4:3, 7:0)
 Lukko Rauma – TPS Turku 1:3 (6:4, 3:4, 4:6, 3:4)

O 3. místo 
 Ässät Pori – Lukko Rauma 3:0 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Jokerit Helsinky – TPS Turku 2:3 (2:1, 1:3, 5:2, 2:5, 1:5)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1994 
Lední hokej v roce 1995
Sport ve Finsku v roce 1994
Sport ve Finsku v roce 1995